Lawrence County er navnet på 11 counties i USA.

 Lawrence County, Alabama
 Lawrence County, Arkansas
 Lawrence County, Illinois
 Lawrence County, Indiana
 Lawrence County, Kentucky
 Lawrence County, Mississippi
 Lawrence County, Missouri
 Lawrence County, Ohio
 Lawrence County, Pennsylvania
 Lawrence County, South Dakota
 Lawrence County, Tennessee